RUD peut faire référence à :
 

Rud peut faire référence à :
 Hari Rud, un fleuve qui prend sa source dans les montagnes de l'Afghanistan,
 Zayandeh rud, une rivière d'Iran,
 Rud Hudibras, un roi légendaire de l’île de Bretagne,
 Rud, une localité suédoise de la commune de Karlstad,